

Carriera

Nazionale 
Ha collezionato 2 presenze con la nazionale albanese.

Palmarès

Giocatore

Competizioni nazionali

Partizani Tirana: 1992-1993

Partizani Tirana: 1992-1993

Collegamenti esterni 

Calciatori della Nazionale albanese